Dit is een lijst van planetoïden 3801-3900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 11 april 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (3801) Thrasymedes || 1985 VS || 6 november 1985 || Spacewatch
|-
| (3802) Dornburg || 1986 PJ4 || 7 augustus 1986 || F. Börngen
|-
| (3803) Tuchkova || 1981 TP1 || 2 oktober 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3804) Drunina || 1969 TB2 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (3805) Goldreich || 1981 DK3 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (3806) Tremaine || 1981 EW32 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3807) Pagels || 1981 SE1 || 26 september 1981 || B. A. Skiff, N. G. Thomas
|-
| (3808) Tempel || 1982 FQ2 || 24 maart 1982 || F. Börngen
|-
| (3809) Amici || 1984 FA || 26 maart 1984 || Osservatorio San Vittore
|-
| (3810) Aoraki || 1985 DX || 20 februari 1985 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (3811) Karma || 1953 TH || 13 oktober 1953 || L. Oterma
|-
| (3812) Lidaksum || 1965 AK1 || 11 januari 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3813) Fortov || 1970 QA1 || 30 augustus 1970 || T. M. Smirnova
|-
| (3814) Hoshi-no-mura || 1981 JA || 4 mei 1981 || T. Furuta
|-
| (3815) König || 1959 GG || 15 april 1959 || A. König, G. Jackisch, W. Wenzel
|-
| (3816) Chugainov || 1975 VG9 || 8 november 1975 || N. S. Chernykh
|-
| (3817) Lencarter || 1979 MK1 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (3818) Gorlitsa || 1979 QL8 || 20 augustus 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3819) Robinson || 1983 AR || 12 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (3820) Sauval || 1984 DV || 25 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (3821) Sonet || 1985 RC3 || 6 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (3822) Segovia || 1988 DP1 || 21 februari 1988 || T. Seki
|-
| (3823) Yorii || 1988 EC1 || 10 maart 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (3824) Brendalee || 1929 TK || 5 oktober 1929 || C. W. Tombaugh
|-
| (3825) Nürnberg || 1967 UR || 30 oktober 1967 || L. Kohoutek
|-
| (3826) Handel || 1973 UV5 || 27 oktober 1973 || F. Börngen
|-
| (3827) Zdeněkhorský || 1986 VU || 3 november 1986 || A. Mrkos
|-
| (3828) Hoshino || 1986 WC || 22 november 1986 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (3829) Gunma || 1988 EM || 10 maart 1988 || T. Kojima
|-
| (3830) Trelleborg || 1986 RL || 11 september 1986 || P. Jensen
|-
| (3831) Pettengill || 1986 TP2 || 7 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (3832) Shapiro || 1981 QJ || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (3833) Calingasta || 1971 SC || 27 september 1971 || J. Gibson, C. U. Cesco
|-
| (3834) Zappafrank || 1980 JE || 11 mei 1980 || Ladislav Brožek
|-
| (3835) Korolenko || 1977 SD3 || 23 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3836) Lem || 1979 SR9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3837) Carr || 1981 JU2 || 6 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (3838) Epona || 1986 WA || 27 november 1986 || A. Maury
|-
| (3839) Bogaevskij || 1971 OU || 26 juli 1971 || N. S. Chernykh
|-
| (3840) Mimistrobell || 1980 TN4 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (3841) Dicicco || 1983 VG7 || 4 november 1983 || B. A. Skiff
|-
| (3842) Harlansmith || 1985 FC1 || 21 maart 1985 || E. Bowell
|-
| (3843) OISCA || 1987 DM || 28 februari 1987 || Y. Oshima
|-
| (3844) Lujiaxi || 1966 BZ || 30 januari 1966 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3845) Neyachenko || 1979 SA10 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3846) Hazel || 1980 TK5 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (3847) Šindel || 1982 DY1 || 16 februari 1982 || A. Mrkos
|-
| (3848) Analucia || 1982 FH3 || 21 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (3849) Incidentia || 1984 FC || 31 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (3850) Peltier || 1986 TK2 || 7 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (3851) Alhambra || 1986 UZ || 30 oktober 1986 || T. Seki
|-
| (3852) Glennford || 1987 DR6 || 24 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (3853) Haas || 1981 WG1 || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (3854) George || 1983 EA || 13 maart 1983 || C. S. Shoemaker
|-
| (3855) Pasasymphonia || 1986 NF1 || 4 juli 1986 || E. F. Helin
|-
| (3856) Lutskij || 1976 QX || 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3857) Cellino || 1984 CD1 || 8 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (3858) Dorchester || 1986 TG || 3 oktober 1986 || P. Jensen
|-
| (3859) Börngen || 1987 EW || 4 maart 1987 || E. Bowell
|-
| (3860) Plovdiv || 1986 PM4 || 8 augustus 1986 || E. W. Elst, V. G. Ivanova
|-
| (3861) Lorenz || 1910 FA || 30 maart 1910 || J. Helffrich
|-
| (3862) Agekian || 1972 KM || 18 mei 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (3863) Gilyarovskij || 1978 SJ3 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3864) Søren || 1986 XF || 6 december 1986 || P. Jensen
|-
| (3865) Lindbloom || 1988 AY4 || 13 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (3866) Langley || 1988 BH4 || 20 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (3867) Shiretoko || 1988 HG || 16 april 1988 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (3868) Mendoza || 4575) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3869) Norton || 1981 JE || 3 mei 1981 || E. Bowell
|-
| (3870) Mayré || 1988 CG3 || 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (3871) Reiz || 1982 DR2 || 18 februari 1982 || R. M. West
|-
| (3872) Akirafujii || 1983 AV || 12 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (3873) Roddy || 1984 WB || 21 november 1984 || C. S. Shoemaker
|-
| (3874) Stuart || 1986 TJ1 || 4 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (3875) Staehle || 1988 KE || 17 mei 1988 || E. F. Helin
|-
| (3876) Quaide || 1988 KJ || 19 mei 1988 || E. F. Helin
|-
| (3877) Braes || 3108) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3878) Jyoumon || 1982 VR4 || 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (3879) Machar || 1983 QA || 16 augustus 1983 || Z. Vávrová
|-
| (3880) Kaiserman || 1984 WK || 21 november 1984 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (3881) Doumergua || 1925 VF || 15 november 1925 || B. Jekhovsky
|-
| (3882) Johncox || 1962 RN || 7 september 1962 || Universiteit van Indiana
|-
| (3883) Verbano || 1972 RQ || 7 september 1972 || N. S. Chernykh
|-
| (3884) Alferov || 1977 EM1 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3885) Bogorodskij || 1979 HG5 || 25 april 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3886) Shcherbakovia || 1981 RU3 || 3 september 1981 || N. S. Chernykh
|-
| (3887) Gerstner || 1985 QX || 22 augustus 1985 || A. Mrkos
|-
| (3888) Hoyt || 1984 FO || 28 maart 1984 || C. S. Shoemaker
|-
| (3889) Menshikov || 1972 RT3 || 6 september 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3890) Bunin || 1976 YU5 || 18 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (3891) Werner || 1981 EY31 || 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3892) Dezsö || 1941 HD || 19 april 1941 || L. Oterma
|-
| (3893) DeLaeter || 1980 FG12 || 20 maart 1980 || M. P. Candy
|-
| (3894) Williamcooke || 1980 PQ2 || 14 augustus 1980 || P. Jekabsons, M. P. Candy
|-
| (3895) Earhart || 1987 DE || 23 februari 1987 || C. S. Shoemaker
|-
| (3896) Pordenone || 1987 WB || 18 november 1987 || J. M. Baur
|-
| (3897) Louhi || 1942 RT || 8 september 1942 || Y. Väisälä
|-
| (3898) Curlewis || 1981 SF9 || 26 september 1981 || M. P. Candy
|-
| (3899) Wichterle || 1982 SN1 || 17 september 1982 || M. Mahrová
|-
| (3900) Knežević || 1985 RK || 14 september 1985 || E. Bowell|}

Planetoïdenlijsten